Renault Modus er en kompakt MPV fra Renault, som kom på markedet i august 2004 og bygges hos Renault España i Valladolid.

Modus blev præsenteret på Geneve Motor Show i 2004 som konceptbil under navnet Modus². Bilen er bygget på samme platform som den et år senere introducerede Renault Clio III. Begge modeller deler ca. 20% dele. Også Nissan Micra og Nissan Note er bygget på samme platform som Modus.

Bilen kan som ekstraudstyr fås med cykelholder med navnet Velofix, som har plads til to cykler. Et yderligere kendetegn er Triptic-bagsædet, hvor begge de yderste bagsæder efter opklapning af sædepuden i midten kan skubbes sammen. Derefter kan bagsædet skubbes tilbage, hvorved der alt efter stilling opnås enten bedre benplads eller bedre bagagerumsplads.

Sikkerhed 
Renault Modus fik i 2004 i Euro NCAPs kollisionstest  ved vurdering af personsikkerheden med 33 point de maksimale fem stjerner, for børnesikkerhed 38 point og fire stjerner og med seks point for fodgængersikkerheden én ud af fire mulige stjerner.

Facelift og Grand Modus 
I foråret 2008 fik Modus et facelift. Dette indeholdt blandt andet nye kofangere, for- og baglygter.

Grand Modus er en forlænget version af Modus, introduceret i 2008. Den udvendige længde er med 161 mm steget til 4034 mm, og også akselafstanden voksede med 33 mm til 2575 mm.

Bagagerummet kunne nu med fremklappet bagsæde rumme 1454 liter. I motorprogrammet har 1,5 dCi med 63 kW (86 hk) nu dieselpartikelfilter og 6 gear, hvilket modellen med 76 kW (103 hk) allerede havde.

Tekniske specifikationer

Kilder

Eksterne henvisninger 

Modus
Mini-MPV'er
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2004
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne